Die Dongguan Open 2014 (auch Asian Tour 2013/2014 – Event 4) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 4. bis zum 8. März 2014 im Dongguan Dongcheng Sports Garden in Dongguan, China ausgetragen wurde.

Es war das erste PTC-Turnier in Dongguan.

Das Finale gewann der Engländer Stuart Bingham mit 4:1 gegen Liang Wenbo und sicherte sich somit seinen dritten Titel bei einem Turnier der PTC-Serie.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Turnierplan 
125 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, so dass Liang Wenbo, Lü Haotian und der Amateur Ju Reti in der ersten Runde ein Freilos bekamen.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
26 Century Breaks wurden während des gesamten Turniers gespielt, zwei Spieler erzielten jeweils vier Breaks von mindestens 100 Punkten.

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Guangdong)
Dongguan